Pursey ist der Familienname folgender Personen:

 Dann Pursey (* 1982), britischer Musiker und Singer-Songwriter
 Jimmy Pursey (* 1955), britischer Musiker und ehemaliger Sänger und Songwriter von Sham 69